Ykspihlava kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ykspihlava (ö, lat 61,54, long 21,48), Satakunta, Björneborg, 
 Ykspihlava (ö, lat 61,90, long 21,42), Satakunta, Björneborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar